Dxxm (читается как Doom и стилизовано под маюскул) — шестой студийный альбом британского хип-хоп-исполнителя Scarlxrd. Он был выпущен 4 мая 2018 года на лейблах Island Records, Lxrd Records и Universal Music Group. Альбом включает в себя 14 композиций. После выхода альбома Scarlxrd отправился в тур по Европе.

Сиквел 
5 февраля 2021 года был выпущен двенадцатый студийный альбом Scarlxrd под названием Dxxm II.

Синглы 
Ведущий сингл «we waste time FADED» был выпущен 9 марта 2018 года. В тот же день был выпущен видеоклип на песню.

Второй сингл из альбома «angels sleep at FXUR/AM» был выпущен 6 января 2018 года. Название песни означает, что после трёх часов утра (это время также называется «Часом дьявола»), ангелы спят, потому что все демоны и злые духи ушли. Видеоклип на песню был выпущен 4 мая 2018 года.

Третий и заключающий сингл с альбома «a BRAINDEAD civilisatixn» был выпущен 6 апреля 2018 года. В этой песне Scarlxrd рассказывает о том, что он не может общаться с другими людьми и о проблемах в его голове. Музыкальное видео было выпущено 6 апреля 2018 года.

Список композиций

Творческая группа 
По данным Genius.
 Scarlxrd — ведущий исполнитель, продюсер, автор песен, мастеринг, миксинг, звукоинженер
 downtime — продюсер, автор песен, миксинг, музыкальный программист
 MISOGI — продюсер, автор песен, миксинг, музыкальный программист
 Ronny J — продюсер, автор песен, миксинг, музыкальный программист
 Muppy — продюсер, автор песен, миксинг, музыкальный программист
 RVFF FVRGO — продюсер
 KILL FVRGO — миксинг

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы Scarlxrd